Fertile ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fertile (Iowa), im Worth County
 Fertile (Minnesota), im Polk County
 Fertile (Missouri), im Washington County